Bontemps steht für:

 Lac Bontemps, Gletschersee auf den Kerguelen

Bontemps ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Bontemps (1626–1701), französischer Höfling
 Anne Bontemps (* 1986), belgische Theaterschauspielerin und Sängerin
 Arna Bontemps (1902–1973), US-amerikanischer Schriftsteller
 Christine Bontemps (* 1969), französische Sportschützin
 Johann Valentin Bontemps (1698–1775), deutscher Porzellanmaler und Porzellankünstler
 Julien Bontemps (* 1979), französischer Segler
 Paul Bontemps (1902–1981), französischer Hindernisläufer
 Pierre Bontemps (~1505–1568), französischer Bildhauer
 Ron Bontemps (1926–2017), US-amerikanischer Basketballspieler

Siehe auch:
 Bontems